Schneckenbach bezeichnet:

 Schneckenbach (Baden-Baden), ehemaliger Weiler auf der Gemarkung Neuweier der Stadt Baden-Baden, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schneckenbach (Sinzing), Ortsteil von Sinzing, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern, Deutschland
 Schneckenbach (Übelbach), einen linken Zufluss des Übelbachs bei Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Schneckenbächle
 Schneckengraben
 Schneckenklinge